Фи́лип Ко́ми Гбе́хо (; 14 января 1904, Водза, Золотой берег, ныне Гана — 24 сентября 1976, Аккра, Гана) — ганский композитор, дирижёр, музыковед и педагог. Отец Виктора Гбехо, дед Комлы Думора Представитель народности эве.

Биография 
Сначала занимался в учительском колледже в Аккре, потом продолжил обучение в  в Лондоне. В 1954—1968 годах председатель Совета искусств Ганы. Автор Гимна Ганы. Основатель и бессменный дирижёр  в Аккре. В 1971 году участвовал в 7-м Международном музыкальном конгрессе в Москве. Автор книги «Music of the Ghana National Anther».

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 128-129 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Филип Гбехо на Allmusic

Музыковеды Ганы
Выпускники Тринити-колледжа (Лондон)
Композиторы — авторы гимнов